

Вижте също 
 Списък на математическите атрибути
 Списък на математически понятия

Пунктуация
 
Нотация